Не-персе:

 Не-персе — индейский народ в США.
 Не-персе — язык народа не-персе.
 Не-персе — округ в штате Айдахо, США.